Ludzie 
 Aleksander von Humboldt – niemiecki przyrodnik i podróżnik
 Wilhelm von Humboldt – niemiecki filozof i językoznawca

 Instytucje naukowe
 Fundacja Alexandra von Humboldta
 Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

 Obiekty geograficzne
 Humboldt – miejscowość w prowincji Saskatchewan
 Humboldt/Gremberg – dzielnica Kolonii
 Humboldt – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Humboldt – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Humboldt – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Humboldt – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Humboldt – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Richardson
 Humboldt – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Humboldt – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
 Humboldt – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Humboldt – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Humboldt (ang. Humboldt Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Coles
 Humboldt (ang. Humboldt Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Humboldt (ang. Humboldt Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Humboldt (ang. Humboldt Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Humboldt (ang. Humboldt Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Humboldt (ang. Humboldt Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Humboldt (ang. Humboldt Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 hrabstwo Humboldt (ang. Humboldt County) – w stanie Kalifornia
 hrabstwo Humboldt (ang. Humboldt County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Humboldt (ang. Humboldt County) – w stanie Nevada
 Humboldt – rzeka w Stanach Zjednoczonych

 Obiekty astronomiczne
 Humboldt – krater na Księżycu
 Catena Humboldt – łańcuch kraterów na Księżycu
 Mare Humboldtianum – morze księżycowe

 Inne
 Alexander von Humboldt – niemiecki żaglowiec